Greatest Hits Live — концертный альбом Дайаны Росс, выпущенный в 1989 году лейблом EMI в Европе. На концерте певица исполнила свои лучшие хиты, песни времён The Supremes, а также песни из нового альбома Workin’ Overtime. Альбом занял 34 позицию в альбомном чарте Великобритании, а также получил там золотую сертификацию за более чем 100 000 проданных копий.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы Дайаны Росс
Концертные альбомы EMI Records
Концертные альбомы 1989 года